Ливенка — село в Красногвардейском районе Белгородской области России, центр Ливенского сельского поселения. Железнодорожная станция (Палатовка).

География 
Село расположено в 25 км к югу от райцентра Бирюч.

Население

История 
Ливенка была образована как город-крепость Новый Палатов Изюмской оборонительной черты в 1681 году для отражения набегов. В начале 1681 года в Москву прибыл Василий Ливенец и подал лист о том, чтобы ему разрешили начать строительство нового города. А весной 1681 года Василию Ливенцу и его сыну Дмитрию удалось призвать черкас с женами и детьми основать город Новый Палатов. За 19 лет своего существования (1681—1700) город — крепость Новый Палатов превратился в Ливенцеву слободу. 29 декабря 1779 года Ливенская слобода получила статус города и стала уездным городом Ливенск Воронежской губернии. С 1779 до 1802 года Ливенка была уездным городом, затем превращена в заштатный город, а в 1864 году обращена в слободу.

Экономика 
 Ливенский Комбикормовый Завод
 Ливенский Винный Завод
 Ливенский машиностроительный завод

Известные уроженцы 
 Дятлов, Александр Иванович — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Ливенское сельское поселение на сайте Красногвардейского района
 
 

Населённые пункты России, утратившие статус города
Населённые пункты Красногвардейского района (Белгородская область)